Беххофен — коммуны в Германии.

 Беххофен (Пфальц)
 Беххофен (Франкония)